

Населені пункти та їхні частини

 Йоанка — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Йоанка — село в гміні Баранув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Йоанка — осада в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки